Schwyter ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Schwyter (* 1922), Schweizer Radio- und Fernsehjournalistin
 Hermann Schwyter (* 1878–1960), Schweizer Veterinärmediziner